Jason Bailey (né le  à Ottawa, Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace qui évolue au poste d'ailier droit.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

| 2002-2003 || Raiders Minor Midget AA de Nepean || OEMMHL AA || 38 || 26 || 34 || 60 || 125 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Raiders de Nepean || LCHJ || 45 || 14 || 14 || 28 || 119 || 18 || 2 ||7  || 9 || 35
|-
|2004-2005 || États-Unis  ||  || 54 || 7 || 12 || 19 || 176 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005|| USNTDP Juniors || NAHL || 13 || 2 || 4 || 6 || 50 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Wolverines du Michigan ||NCAA ||27 ||5 ||2 ||7 ||57 || - || - || - || - || -
|- 
|2006-2007 || Wolverines du Michigan || NCAA ||19 ||0 ||0 ||0 ||28 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || 67's d'Ottawa || LHO ||35 ||7 ||9 ||16 ||88 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6 
|- 
| 2007-2008 || 67's d'Ottawa || LHO ||34 ||8 ||9 ||17 ||78 ||4 ||0 ||2 ||2 ||11 
|-
|2008-2009 || Condors de Bakersfield || ECHL ||35 ||0 ||2 ||2 ||44 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0  
|-
| 2008-2009 || Chops de l'Iowa || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Senators de Binghamton || LAH ||62 || 6 || 1 || 7 || 78 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Senators de Binghamton || LAH || 43 || 2 || 0 || 2 || 33 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Jackals d'Elmira || ECHL || 8 || 2 || 1 || 3 || 6 || - || - || - || - || -

En équipe nationale

| 2004 ||align="left"|  Canada Ontario ||align="left"| Défi mondial des moins de 17 ans || 6 || 2 || 0 || 2 || 4 ||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2005 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6 ||0 || 1 || 1 || 4 ||align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en juin 1987
Naissance à Ottawa
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Jackals d'Elmira
Attaquant de hockey sur glace